Quézac foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 26,91 km². 

Em 1 de janeiro de 2017, passou a fazer parte da nova comuna de Gorges du Tarn Causses.

Demografia 

Antigas comunas de Lozère